Velika nagrada Nîmesa 1932 je bila deseta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1932. Odvijala se je 16. maja 1932 v francoskem mestu Nîmes, na isti dan je potekala še dirka za Veliko nagrado Provanse.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 16
|  Benoit Falchetto
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 70
| 1:33:28.4
|-
! 2
| 26
|  René Dreyfus
| Privatnik
| Maserati 26M
| 69
| +1 krog
|-
! 3
| 18
|  Stanisłas Czaykowski
| Privatnik
| Bugatti T51
| 68
| +2 kroga
|-
! 4
| 2
|  Philippe Etancelin
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 67
| +3 krogi
|-
! 5
| 22
|  Laurens Cousiné
| Privatnik
| '''Bugatti T35B
| 66
| +4 krogi
|-
! Ods
| 14
|  Charles Druck
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 42
| Kolo
|-
! Ods
| 4
|  Louis Chiron
| Privatnik
| Bugatti T51
| 10
| Črpalka za olje
|-
! Ods
| 6
|  Edouard Roux
| Privatnik
| Bugatti T35
| 2
| 
|-
! Ods
| 10
|  »Mlle Helle-Nice«
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 2
| 
|-
! Ods
| 20
|  Maurice Lamy
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 0
| Ogenj
|-
! Ods
| 8
|  »Canin«
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 0
| Trčenje
|}

Viri

 
 

1932
Sezona Velikih nagrad 1932